Првенство Уједињеног Краљевства у снукеру (, Ју-Кеј чемпионшип) професионални је рангирани турнир у снукеру који се одржава једном годишње. Поред Светског првенства и Мастерса је најважнији турнир у снукер сезони и са њима чини „Турнире троструке круне”. Највише титула има Рони О’Саливан који је турнир освајао седам пута, а иза њега су Стивен Хендри са шест и Стив Дејвис са пет титула. Бранилац титуле је Марк Ален.

Списак освајача

Референце 

УК
Спорт у Енглеској
Снукер